L'édition 2005 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  mai sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. David Nalbandian remporte l'épreuve en simple, Mario Ančić et Julian Knowle celle en double.

Lauréats 
David Nalbandian remporte son  en simple en battant en finale Andrei Pavel. Il s'agit du  et  sur terre battue de l'Argentin. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mario Ančić et Julian Knowle remportent leur  ensemble en battant en finale Florian Mayer et Alexander Waske. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Allemagne en 2005
Tennis en avril 2005
Tennis en mai 2005